Oroszország
Oktyabr – település Oroszországban, Baskíria Bajmaki járásában
Oktyabr – település Oroszországban, Baskíria Isimbaji járásában
Oktyabr – település Oroszországban, Baskíria Miskinói járásában
 Oktyabr – település Oroszország Jaroszlavli területén
 Oktyabr – település Oroszország Kemerovói területén

Egyéb
Oktyabr – orosz folyóirat az 1920-as években